Вільям Л. Мітчелл (, , Клівленд, Огайо — , Роял-Оук, Мічиган) — американський автомобільний дизайнер. Мітчелл короткочасно працював ілюстратором реклами та офіційним ілюстратором Автомобільного гоночного клубу Америки, перш ніж був завербований Харлі Ерлом для участі в секції мистецтва та кольорів General Motors у 1935 році.

Мітчелл відповідає за створення чи вплив на дизайн понад 72,5 мільйонів автомобілів, вироблених GM, включаючи такі знакові машини, як Cadillac Sixty Special 1938 року, Cadillac Coupe deVille 1949 року, Chevrolet Bel Air 1955-57, Cadillac DeVille 1959-1984 1963-65 та 1966-67 рр. Buick Riviera, 1961-76 Corvette Stingray, 1970-81 Chevrolet Camaro, 1976-79 Cadillac Seville та 1980-85 Cadillac Seville. Мітчелл провів всю свою 42-річну кар'єру в автомобільному дизайні в General Motors, врешті-решт став віце-президентом з дизайну, посаду, яку він обіймав протягом 19 років до своєї пенсії в 1977 році. Його керівництво дизайнером у General Motors стало відомим як «ера Білла Мітчелла».

Ранні роки життя та освіта 
Білл Мітчелл був сином дилера Buick і в ранньому віці розвинув талант малювати автомобілі. Він виріс у Грінвіллі, Пенсильванія та Нью-Йорку. Мітчелл відвідував Технологічний інститут Карнегі в Пітсбурзі, штат Пенсільванія, а пізніше навчався в Лізі студентів мистецтв у Нью-Йорку, штат Нью-Йорк.

У Barron Collier Advertising 
Закінчивши художню школу, Мітчелл приєднався до Нью-Йоркської компанії Barron Collier Advertising, де готував макети та рекламні ілюстрації, включаючи рекламу в США автомобілів MG. Працюючи в агентстві, Мітчелл познайомився з братами Барроном Коллієром-молодшим, Майлзом Коллієром і Сем Коллієром, які заснували Автомобільний гоночний клуб Америки (ARCA) (попередник Спортивного клубу Америки) в 1931 році. Мітчелл став офіційним ілюстратор клубу та його ескізи для клубу врешті-решт привернули увагу Харлі Ерла, тодішнього керівника відділу мистецтва та кольорів General Motors.

У корпорації General Motors

Секція мистецтва та кольору 
На основі ескізів, створених Мітчеллом як офіційним ілюстратором для ARCA, 15 грудня 1935 року Харлі Ерл завербував Мітчелла до нової секції мистецтва та кольорів General Motors.

Головний конструктор, Cadillac 
У 1936 році Ерл призначив Мітчелла головним дизайнером новоствореної тоді дизайн-студії Cadillac.

Директор стилю (під віце-президентом секції стилю) 
1 травня 1954 року Мітчелл став генеральним директором по дизайну під керівництвом Харлі Ерла.

Віце-президент, Секція стилізації (відповідає за всі дизайни в GM) 
У грудні 1958 року Харлі Ерл досяг обов'язкового пенсійного віку GM у 65 років, і таким чином звільнився з посади головного стиліста. 46-річний Мітчелл став його наступником на посаді віце-президента General Motors, секція дизайну. Мітчелл вирішив порвати зі стилем, використовуваним під керівництвом Харлі Ерла, бажаючи усунути надлишки хрому, масляні плавники та подібні підписи.

1960-ті роки 

У 60-х роках Мітчелл пропагував те, що він називав «прозорим виглядом», більш аеродинамічним. 

Мітчелл дав дизайнерам GM завдання поєднати стилі дизайну Rolls Royce та Ferrari, щоб створити класичну Рів'єру Бьюїка 1963 року. Згідно з популярною історією, Мітчелл отримав ідею про паризьку Рів'єру. Спочатку він задумував дизайн підрозділу Cadillac, як новий La Salle, «дитячий Cadillac». Riviera також мала безкаркасне скло у вхідних дверях, надаючи твердим поверхням рівномірний вигляд.

Зустріч з акулою під час дайвінгу на Багамських островах надихнула шоу-автомобіль Мітчелла Corvette Shark, його гонщика Stingray та серійний Corvette Stingray 1963 року, здебільшого спроектований Ларрі Шинодою, під керівництвом Мітчелла.

Прихильність Мітчелла до розділених задніх вікон, як це було показано на Buick 1957 року та на купе Corvette Stingray 1963 року, не поділялася деякими його колегами-стилістами чи покупцями, і обидва автомобілі відмовилися від цієї функції після опору громадськості. Розділене заднє скло буде ліквідовано (і перероблено в одне скло зігнутого скла) для купе Corvette 1964 року. 1963-1967 Stingray (як у купе, так і у родстера), з трохи випуклими передніми і задніми чверть-панелями, буде одним з перших автомобілів General Motors, який отримав те, що стало відомо під назвою «Coke bottle», створивши агресивний і м’язистий вигляд.

Мітчелл також вплинув на ефектний дизайн другого покоління Corvair із заднім двигуном 1965 року, який, як і інші моделі GM, представлені того року, використовував вигнуте бокове скло для покращення свого профілю  «Coke bottle».

1970-ті роки 

Під час енергетичної кризи 1973-74 рр., яка спричинила більший попит на менші машини замість більших автомобілів, які десятиліттями були машиною для виробництва хліба та масла від GM, Мітчелл контролював стилістичні та дизайнерські зусилля зменшених повнорозмірних та середніх компаній Автомобілі великого розміру, які були представлені наприкінці 1970-х, деякі з останніх проектів, які він очолив, - і всі вони значною мірою засновані на темах, вперше розроблених в його Cadillac Seville в 1976 році. Однак, коли справа доходила до компактних і малогабаритних автомобілів, Мітчелл, який часто боровся з алкоголізмом, замислювався, що «Маленькі машини схожі на горілку. Звичайно, люди спробують їх, але вони не залишаться з ними» () .

Мітчелл пішов з посади головного стиліста в липні 1977 року після свого 65-річчя. Останнім автомобілем, який він спроектував у GM, був концепт Pontiac Phantom 1977 року, який зараз знаходиться в Музеї Слоуна. Він також сприяв розробці того, що стане Каділаком Севільї 1980-85 років. 1 серпня 1977 р. Ірвін Рибіцкі змінив Мітчелла на посаді віце-президента General Motors Design.

1980-ті роки 
Після звільнення з General Motors, Мітчелл керував приватною дизайнерською консалтинговою компанією William L. Mitchell Design з 1977 року до 1984 року. Він був гучним критиком стилю нового Corvette четвертого покоління, який він називав «м'яким». Білл Мітчелл помер у віці 76 років від серцевої недостатності в лікарні Вільяма Бомона в Роял-Оуку, штат Мічиган, 12 вересня 1988 р.

Нагороди та відзнаки 
Білл Мітчелл був занесений в Зал слави Корвету Національним музеєм Корвета у 1998 році.
Ім'я Білла Мітчелла внесено до Автомобільного залу слави у 1993 році.

Бібліографія 

 Officially Licensed by General Motors Design, a chronicle of GM's first century of design

Примітки

Джерела

Посилання 
 GM Design Timeline The General Motors Quick Reference Site. Archived from the original on 2010-11-13

Інженери США
Автомобільні дизайнери